Le basket-ball aux jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2010 s'est déroulé avec 20 équipes pour chaque compétition filles et garçons. Les tournois suit les règles FIBA 33 et se déroule au Youth Space à Singapour.

Règles principales 
Voici quelques exemples de règles spécifiques au format 33 : 
 Seulement la moitié du terrain de basket est utilisé pour le jeu.
 Chaque équipe est composée de 3 joueurs et de 1 remplaçant.
 Temps de jeu: 2 périodes de 5 minutes. (Le jeu se termine également si une équipe marque 33 points ou plus avant que le temps soit écoulé)
 L'équipe doit tenter un tir au panier en 10 secondes.
 La balle doit être prise hors de la ligne des 3 points et doit être touchée par 2 membres de l'équipe (receveur/dribbler de la balle et un autre membre de l'équipe) avant que le tir ne soit tenté

Équipes participantes 

Le tirage au sort de la phase de groupes a été faite le 31 mai 2010.

Garçons

Filles

Résultats

Phase finale homme

Phase finale femme

Médailles

Tableau des médailles par pays

Références 

Épreuve aux Jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2010
Jeux olympiques, 2010